976 км — железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги на стыке действующей линии Москва — Ростов-Главный  в  Миллеровском районе Ростовской области. Имеет статус промежуточной станции.

Движение по станции 
Через станцию 976 км осуществляется движение поездов пригородного сообщения.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Ростовской области

Остановочные пункты Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги